El apellido Wert puede referirse a varias personalidades:

Giaches de Wert (c. 1535-1596), madrigalista de la escuela francoflamenca; o
José Ignacio Wert (n. 1950), político español, nombrado ministro de Cultura de ese país en 2011 hasta 2015.